Jan Cetner (zm. 1679) – starosta lwowski
 Jan Cetner (zm. 1735) – kuchmistrz koronny
 Jan Stanisław Cetner – polski franciszkanin